Манда может означать:

Восточная Африка 
 Манда — остров в Кении.
 Манда — аэропорт на острове Манда.
 Манда — геологическое образование в Танзании.
  — народ в Танзании.
  — язык этого народа, принадлежащий группе банту.
 Манда — диалект языка венда.

Другое 
 Манда — жаргонизм, женский половой орган.
  — деревня в округе Сикайн, Мьянма.
 Манда — один из дравидийских языков, распространённый в штате Орисса, Индия.
 Манда — диалект языка  австралийских аборигенов.
  — персонаж японских фильмов о Кайдзю.

См. также 
 Монда
 Манта
 Мандала
 Манд
 Мандеизм, мандеи, Манда-Де-Хайе
 Кафр-Манда
 :en:Manda (name)